English est le nom en anglais de l'anglais, une langue originaire d'Angleterre.

Patronyme 

 Alex English (1954-), joueur professionnel américain de basket-ball ;
 Diane English (1948-), scénariste et productrice américaine ;
 CariDee English (1985-), actrice et mannequin américaine ;
 Felix English (1992-), coureur cycliste irlandais ;
 Jack English (1923-1985), joueur de football anglais ;
 Jesse English (1984-), lanceur de relève gaucher au baseball ;
 
 
 Josephine English(1920-2011), gynécologue américaine ;
 Larry English (1986-), joueur américain de football américain ;
 Mark English (1993-), athlète irlandais ;
 Marla English (1935-2012), actrice américaine ;
 Richard English (1910-1957), scénariste et écrivain américain ;
 Roland English (1909-1993), enseignant, fabricant, organisateur et homme politique fédéral du Québec ;
 Ron English (1959-), plasticien américain ;
 Sarah English (1955-), joueuse de hockey sur gazon zimbabwéenne ;
 William Hayden English (1822-1896), homme politique américain.

Toponyme 

 English, siège du comté de Crawford, situé dans l'Indiana, aux États-Unis.

Art 
 Broken English est un album de Marianne Faithfull (1979). 
 Johnny English est un film franco-britannique de Peter Howitt (2003).

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais